Agnès Callamard (1956-), experte française des droits humains ;
 Charles Antoine Callamard (1769-1815), sculpteur français ;